Gabriel Spens kan avse följande personer:

För riksrådet och fältmarskalken, greve Gabriel Spens, se Gabriel Spens (1712-1781)
För häradsdomaren greve Gabriel Spens, se Gabriel Spens (1878-1965)

Se även
 Lista över svenska fältmarskalkar